Les Uhlans Impériaux et Royaux (allemand: KuK Ulanen ; hongrois: Császári és Királyi Ulánusok) constituent, avec les Hussards et les Dragons Impériaux et Royaux, la cavalerie austro-hongroise, de 1867 à la chute de l'empire en 1918. Ces unités sont présentes au sein de l'armée commune (la Heer ou armée multinationale de l'empire) et de l'armée territoriale impériale-royale autrichienne (ou Landwehr autrichienne). Ainsi, la Landwehr hongroise ne comprend pas de uhlans.

Structure 
L'armée commune compte 16 régiments de uhlans et la Landwehr autrichienne 6. Par tradition, la plupart des uhlans sont recrutés sur les terres du royaume de Galicie et de Lodomérie et les régiments, à quelques exceptions près, y sont tous stationnés. En 1914, chaque régiment se compose de deux bataillons, et chaque bataillon de trois compagnies (eskadronen).

Uhlans Impériaux et Royaux 

 1e régiment galicien de uhlans (Ritter von Brudermann) (Galizisches Ulanen-Regiment „Ritter von Brudermann“ Nr. 1)
 2e régiment galicien de uhlans (Prince de Schwarzenberg) (Galizisches Ulanen-Regiment „Fürst zu Schwarzenberg“ Nr. 2)
 3e régiment galicien de uhlans (Archiduc Karl) (Galizisches Ulanen-Regiment „Erzherzog Carl“ Nr. 3)
 4e régiment galicien de uhlans (Empereur) (Galizisches Ulanen-Regiment „Kaiser“ Nr. 4)
 5e régiment ukraino-croate de uhlans (Empereur Nicolas II de Russie) (Ukrainisch-Croatisches Ulanen-Regiment „Nikolaus II. Kaiser von Rußland“ Nr. 5)
 6e régiment galicien de uhlans (Empereur Joseph II) (Galizisches Ulanen-Regiment „Kaiser Joseph II.“ Nr. 6)
 7e régiment galicien de uhlans (Archiduc François Ferdinand) (Galizisches Ulanen-Regiment „Erzherzog Franz Ferdinand“ Nr. 7)
 8e régiment galicien de uhlans (Comte Auersperg) (Galizisches Ulanen-Regiment „Graf Auersperg“ Nr. 8)
 11e régiment bohémien de uhlans (Empereur Alexandre II de Russie) (Böhmisches Ulanen-Regiment „Alexander II. Kaiser von Rußland“ Nr. 11)
 12e régiment hongrois (croate-slovène) de Uhlans (Comte Huyn) (Ungarisches (croatisch-slavonisches) Ulanen-Regiment „Graf Huyn“ Nr. 12)
 13e régiment galicien de uhlans (von Böhm-Ermolli) (Galizisches Ulanen-Regiment „von Böhm-Ermolli“ Nr. 13)

Uhlans de la Landwehr Impériale-Royale 
  Landwehr Uhlans (Landwehr Ulanen Regiment Nr. 1)
 Assigné comme cavalerie divisionnaire:
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie de Landwehr
 Nationalités: 65% Ruthènes - 30% Polonais - 5% divers
 Quartier du recrutement: Lemberg
 Garnison: Lemberg

  Landwehr Uhlans (Landwehr Ulanen Regiment Nr. 2)
 Assigné comme cavalerie divisionnaire:
  et  escadrons:  division d'infanterie de Landwehr
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie
 Nationalités: 58% tchèques - 42% divers
 District de recrutement: Leitmeritz
 Garnison: Hohenmauth

  Landwehr Uhlans (Landwehr Ulanen Regiment Nr. 3)
 Assigné comme cavalerie divisionnaire:
  et  escadrons:  division d'infanterie de Landwehr
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie
 Nationalités : 69% Polonais - 26% Ruthènes - 5% divers
 District de recrutement : Przemysl
 Garnison: Rzeszów

  Landwehr Uhlans ( Landwehr Ulanen Regiment Nr. 4 )
 Assigné comme cavalerie divisionnaire:
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie de Landwehr 
 Nationalités : 85% Polonais - 15% Divers
 District de recrutement: Krakau
 Garnison: Olmütz

  Landwehr Uhlans (Landwehr Ulanen Regiment Nr. 5)
 Assigné comme cavalerie divisionnaire:
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie Landwehr 
 Nationalités: 97% Allemands - 3% Divers
 District de recrutement: Vienne
 Garrison: Stockerau

  Landwehr Uhlans (Landwehr Ulanen Regiment Nr. 6)
 Assigné comme cavalerie divisionnaire:
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie
  et  escadrons:  division d'infanterie Landwehr
 Nationalités: 60% Allemands - 39% Tchèques - 1% Divers
 District de recrutement: Prague
 Garnison: Wels

Galerie

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Forces armées austro-hongroises
 Cheval durant la Première Guerre mondiale

Unité militaire austro-hongroise
Unité ou formation militaire dissoute en 1918
Unité militaire austro-hongroise de la Première Guerre mondiale
Unité de cavalerie de la monarchie de Habsbourg